Fabbiano ist der Familienname folgender Personen:
 Giuseppina Fabiano, US-amerikanische Astroiphysikerin
 Thomas Fabbiano (* 1989), italienischer Tennisspieler

Fabbiano bezeichnet:
 Fabbiano (Italien), Ort in der Emilia-Romagna